Дубравский сельсовет — муниципальное образование (сельское поселение) в составе Дальнеконстантиновского района Нижегородской области.

Административный центр — посёлок Дубрава.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Нижегородской области от 15 июня 2004 года № 60-З «О наделении муниципальных образований — городов, рабочих посёлков и сельсоветов Нижегородской области статусом городского, сельского поселения».

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 
 
 Сельское поселение Дубравский сельсовет на сайте Администрации Дальнеконстантиновского муниципального района

Муниципальные образования Дальнеконстантиновского района
Сельские поселения Нижегородской области